Давалос () — фамилия. Известные носители:
 Давалос, Алекса (род. 1982) — американская актриса.
 Давалос, Марселино (1871—1923) — мексиканский поэт и драматург.
 Давалос, Ричард (1935—2016) — американский актёр.
 Давалос-и-Мальдонадо, Магдалена — южноамериканский ученый, литературный и общественный деятель.
 Фретес Давалос, Алехандро (1920—2006) — парагвайский генерал, сподвижник Альфредо Стресснера.
 Мальдонадо-и-Давалос, Мариано (1851—1921) — испанский государственный деятель.

См. также 
 Авалосы
 Авалос ()

Ссылки